Чунское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в 
Чунском районе Иркутской области России. Административный центр — рабочий посёлок Чунский.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 14 997 человек, в том числе 6930 мужчин и 8067 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Чунский
 Мироново

Примечания 

Городские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Чунского района